Името Поповци носят три български села:

 Поповци (Област Велико Търново)
 Поповци (Област Габрово)
 Поповци (Софийска област)